Poplar Ridge (Alberta)
 Poplar Ridge (Ohio)
 Poplar Ridge (New York)